Водопойка — деревня Половинского сельского поселения, Увельского района, Челябинской области, России.
Глава — Чупахин Василий Иванович.

География 
Водопойка расположена южнее города Южноуральск, относится к Половинскому сельскому поселению Увельского района. Максимальная высота над уровнем моря 245 метров.

Список улиц 
 Восточный пер.
 ул. Западная
 ул. Набережная
 ул. Новая
 ул. Октябрьская 
 ул. Садовая
 ул. Трудовая
 ул. Школьная
 ул. Юбилейная
 ул. Южная

Образование 
В деревне имеется муниципальное общеобразовательное учреждение «Луговская Школа» на улице Западная, дом 4. В рамках школы работают вокальные и танцевальные кружки, умелые ручки, изучают музейное дело. Имеются спортивные секции по интересам: баскетбол, волейбол, теннис, тренажёры.

Спорт 
В 2011 году в деревне возвели хоккейный корт для проведения районной зимней сельской спартакиады.

Инфраструктура

Газификация 
С 2000 года началось строительство газовой сети по Челябинской областной целевой программе.
Деревню подключили к газопроводу высокого давления. Было подключено 160 благоустроенных коттеджей, а также перевели на газ местную котельную.
В 2005 году приступили к благоустройству старой части населенного пункта. На проведение работ из областного бюджета было выделено три миллиона шестьсот тысяч рублей.

Асфальт 

В 2011 году в рамках программы «Добрые дела» к Водопойке от трассы Южноуральск — Магнитогорск уложили асфальтовую дорогу. Следующим этапом идет асфальтирование улицы Трудовая. В населенном пункте за весь период его существования впервые появилась асфальтная дорога, за модернизацию инфраструктуры местные жители написали благодарственное письмо Михаилу Юревичу.

Водопровод 
Жители Водопойки, несмотря на говорящее название, уже многие годы испытывают недостаток в питьевой воде. В 2011 году в деревне проложили магистральный трубопровод для обеспечения водой нижней части села.

Примечания 

Населённые пункты Увельского района